Le championnat de Belgique de football 1991-1992 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Le Club Bruges KV remporte son neuvième titre de champion de Belgique, avec quatre points d'avance sur le R. SC Anderlechtois. Le podium est complété par le troisième « grand club traditionnel » du pays, le Standard de Liège.

En bas de tableau, les promus du SC Eendracht Alost sont clairement plus faibles et terminent en dernière position, synonyme de retour direct en Division 2. Ils sont accompagnés par le KV Courtrai qui quitte l'élite après douze saisons de présence consécutives, la plus longue série en première division pour le club.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Josip Weber (K. Cercle Brugge SV) avec 26 goals. Il est le  étranger différent, le premier croate, à remporter cette récompense. Il est seulement le deuxième joueur du Cercle à réussir cette performance, après Alphonse Six en 1911.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 21 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : Club Bruges KV ()
 Troisième équipe à remporter neuf titres de champion de Belgique
  pour la province de Flandre-Occidentale.

Admission et relégation 
Le K. SC Eendracht Aalst et le KV Kortrijk terminent aux dernières places et sont relégués. Ils sont remplacés par le K. FC Lommelse SK, champion de deuxième division, et le K. Boom FC, vainqueur du tour final.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1